Albalat de la Ribera, municipi de la Ribera Baixa 
 Albalat dels Sorells, municipi de l'Horta Nord 
 Albalat dels Tarongers, municipi del Camp de Morvedre 
 Albalat dels Ànecs, antic assentament, avui en dia abandonat, en el municipi de Cabanes, la Plana Alta
 Albalat d'Altea
 Albalat de Cinca, municipi aragonès a la província d'Osca i enquadrat a la comarca del Cinca Mitjà
 Albalat de l'Arzebispe, població d'Aragó, de la província de Terol, situat a l'esquerra del riu Martín, a la comarca del Baix Martín